Mad Season – gruppo musicale statunitense
Mad Season – album dei Matchbox Twenty del 2000
Mad Season – singolo dei Matchbox Twenty del 2001, dall'album omonimo